

Géographie 
Meco est une commune espagnole.

Musique 
 Meco est un musicien et producteur américain.